

Astronomia 
 Laurel  – cratere meteoritico di 25143 Itokawa
 2865 Laurel  – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Costa Rica
 Laurel  – distretto della provincia di Puntarenas
 Filippine
 Laurel  – municipalità della Provincia di Batangas
 Italia
 Laurel  – torrente immissario del Lago di Tenno	
 Stati Uniti d'America
 Laurel  – città della Contea di Sussex, Delaware
 Laurel  – census-designated place della Contea di Sarasota, Florida
 Laurel  – città della Contea di Franklin, Indiana
 Laurel  – città della Contea di Marshall, Iowa
 Laurel  – città della Contea di Prince George, Maryland
 Laurel  – capoluogo della Contea di Jones, Mississippi
 Laurel  – città della Contea di Yellowstone, Montana
 Laurel  – città della Contea di Cedar, Nebraska
 Laurel  – census-designated place della Contea di Suffolk, New York
 Laurel  – census-designated place della Contea di Henrico, Virginia

Numismatica 
 Laurel  – moneta inglese del XVII secolo

Onomastica 
 Laurel  – nome proprio di persona inglese femminile

Persone 
 José P. Laurel – politico filippino
 Mae Laurel – attrice statunitense
 Rich Laurel – ex cestista statunitense
 Salvador Laurel – politico filippino
 Stan Laurel  – attore e comico britannico, membro del duo Stanlio e Ollio